Soliloquie () peut désigner :

Littérature 
 Les soliloques, traité d' Augustin d'Hippone (354-430). 
 Soliloquy of the Spanish Cloister (Soliloque du cloître espagnol), un monologue dramatique (1842) écrit par Robert Browning.
 Le Soliloque, poème (1886) de Maurice Rollinat. 
 , pamphlet (1905) de  Mark Twain. 
 Monologue ou soliloque de Molly Bloom, un monologue intérieur (1918) fait par le personnage de Molly Bloom à la fin d'Ulysse, le roman de James Joyce.
 Ça repart pour un soliloque, livre (1995) de Nilda Fernández.

Musique 
 , album de McCoy Tyner (1991). 
 Soliloquy pour clarinette et quatuor à cordes (1995) de John Corigliano.

Cinéma 
 Monologue des larmes dans la pluie (en version originale : Tears in rain monologue ou C-Beams Speech), tirade déclamée par le personnage de Roy Batty dans le film Blade Runner (1982).

Notes et références